1439 км, 1439-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

1439 км —  остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код    017035   
1439 км —  остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская   железная дорога. Код 811591

1439 км —  пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 474120